Au sens propre, le coup de foudre décrit le foudroiement, la fulguration accidentelle d'un être vivant par temps d'orage.

Au sens figuré, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une personne tombe subitement en admiration amoureuse pour une personne ou pour une chose. Il tient une part importante dans l'idéal romantique.

Cinéma 
 Le Coup de foudre, film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1912
 Le Coup de foudre (It) (1927), film muet américain réalisé par Clarence G. Badger et Josef von Sternberg avec Clara Bow, à l'origine du terme It Girl
 Coup de foudre (1940), film français resté inachevé réalisé par Henri Decoin
 Coup de foudre (Together Again) (1944), film américain réalisé par Charles Vidor 
 Coup de foudre (Amore a prima vista) (1958), film hispano-italien réalisé par Franco Rossi
 Coup de foudre (1983), film français réalisé par Diane Kurys 
 Coup de foudre (1992), court-métrage belge réalisé par Michel Henderickx
 Coup de foudre à Notting Hill (Notting Hill) (1999), film américain réalisé par Roger Michell
 Coup de foudre à Manhattan (Maid in Manhattan) (2002), film américain de Wayne Wang
 Coup de foudre à Bollywood (Bride & Prejudice) (2004), film indien réalisé par Gurinder Chadha
 Coup de foudre en Toscane (The Shadow Dancer) (2005), film italo-britannico-français réalisé par Brad Mirman
 Coup de foudre à Rhode Island (Dan in Real Life) (2007), film américain réalisé par Peter Hedges
 Coup de foudre à Seattle (Love Happens) 2009), comédie américaine réalisée par Brandon Camp

Télévision 
 Coup de foudre, jeu télévisé québécois diffusé sur TQS entre 1988 et 1993, puis réadaptée en 2007 par MusiquePlus.
 Coup de foudre, série télévisée franco-britannique créée en 1988.
 Coup de foudre, épisode de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.
 Coup de Foudre, série diffusée sur TF1 montrant plusieurs histoire d'amour autour du globe.

Musique 
 Coup de foudre, chanson de Starmania sortie en 1978.
 Coup de foudre, album du groupe Offenbach, paru en 1981.
 Coup de foudre, album de Jacques Higelin sorti en 2010.

Théâtre 
 Coups de foudre, pièce de théâtre de Francis Joffo.